Brachtendorf steht für:

 Brachtendorf, eine Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz

Brachtendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Brachtendorf (* 1958), deutscher Philosoph 
 Kerstin Brachtendorf (* 1972), deutsche Radsportlerin